Zmeinogorsk - Змеиногорск  - és una ciutat del territori de l'Altai, a Rússia.

Ciutats del territori de l'Altai